Жары — фамилия и название географических объектов.

Фамилия 
 Жары, Штефан (1918—2007) — словацкий и чехословацкий поэт, прозаик, эссеист, переводчик, заслуженный артист ЧССР.

Топоним

Белоруссия 
 Жары — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Жары — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Жары — деревня в Россонском районе Витебской области.
 Жары — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Жары — деревня в Вилейском районе Минской области.

Польша 
 Жары — гмина в Любушском воеводстве Польши.
 Жары — город в Любушском воеводстве.
 Жары — село в Краковском повяте Малопольского воеводства.

Россия 
 Жары — посёлок в Навлинском районе Брянской области.
 Жары — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Жары — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Жары — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Жары — деревня в Селивановском районе Владимирской области.
 Жары — деревня в Домозеровском сельсовете Череповецкого района Вологодской области.
 Жары — деревня в Сурковском сельсовете Череповецкого района Вологодской области.
 Жары — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Жары — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Жары — деревня в Тосненском районе Ленинградской области.
 Жары — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Жары — деревня в Шимском районе Новгородской области.
 Жары — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Жары — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Жары — деревня в Фировском районе Тверской области.
 Жары — деревня в Угличском районе Ярославской области.

Украина 
 Жары — село в Барановском районе Житомирской области.
 Жары — село в Путивльском районе Сумской области.